Grotte est un nom commun ou plus rarement un nom propre qui peut se référer à :

Nom commun 
 Une grotte, une cavité souterraine naturelle,

Patronyme 
 Krista Grotte (née en 1977), actrice américaine.

Toponyme 
 Grotte, une commune italienne de la province d'Agrigente,
 Les Grottes, un quartier de la ville de Genève.